В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Потёмкин.

Иван Потёмкин — русский актёр немого кино, снимавшийся в фильмах киноателье Ханжонкова в 1908 — 1918 годах, режиссер документального кино.

Биография 
В 1908 году Иван Потёмкин, один из актеров труппы Введенского народного дома, был приглашен Василием Гончаровым в «Торговый дом Ханжонкова» сниматься в фильме «Песнь про купца Калашникова». Через несколько месяцев, тот же Гончаров предлагает Потёмкину снятся в фильме «Русская свадьба XVI столетия» по пьесе Павла Сухотина «Русская свадьба в исходе XVI века», Потёмкин соглашается. В декабре 1909 года Пётр Чардынин предложил Потёмкину сыграть роль Петрушки в фильме «Мёртвые души», по роману Гоголя. Позже через пять лет (в 1914) в фильме «Дитя науки» Потёмкин исполнит роль слуги. В том же 1914 году Иван Потёмкин снимается в фильме «Снегурочка» в роли старика. Фильм 1918 года «37 номер каторжной тюрьмы» стал последним фильмом Ивана Потёмкина на киностудии Ханжонкова. После революции, в конце двадцатых годов Иван Потёмкин стал режиссёром трех документальных фильмов: «Страницы жизни» (1927), «Десять миллионов» (1928) и «Профсоюзы — школы коммунизма» (1928).

Фильмография

Актёр 
 1908 — «Песнь про купца Калашникова»
 1908 — «Русская свадьба XVI столетия» — сват
 1909 — «Мёртвые души» — Петрушка
 1914 — «Дитя науки» — слуга
 1914 — «Снегурочка» — старик
 1918 — «37 номер каторжной тюрьмы» — монах

Режиссёр документального кино 
 1927 — «Страницы жизни»
 1928 — «Десять миллионов»
 1928 — «Профсоюзы — школы коммунизма»

Ссылки 

Актёры Российской империи
Режиссёры СССР